De vijftiende etappe van de Ronde van Frankrijk 2016 werd verreden op zondag 17 juli 2016 van Bourg-en-Bresse naar Culoz.

Parcours 

Het was een bergrit van 160 kilometer. Onderweg waren er twee beklimmingen van de derde categorie, een van de tweede categorie, twee van de eerste categorie en een van de HC categorie. Bij Hauteville-Lompnes was er een tussensprint.

Verloop

Tussensprint

Bergsprints

Klassementen

Nevenklassementen

Uitvallers
  Jens Debusschere
  Jesús Herrada

Externe link 
 Route van de 15e etappe op letour.fr

15
Sportevenement in Auvergne-Rhône-Alpes
Culoz